Carnivor se poate referi la:

 Plante carnivore
 Animale carnivore
 Artropode carnivore
 Insecte carnivore
 Pești carnivori
 Păsări carnivore
 Mamifere carnivore
 Reptile carnivore
 Carnivore, formație de thrash metal din New York
 Carnivore, restaurant din Nairobi, Kenya
 Carnivore, software de monitorizare utilizat de FBI

Vezi și 
 
 Lacăte carnivore
 Lanț trofic
 Prădător
 Zooplancton

Legături externe